2012 FIM Dansk Metal Danish SGP  był piątą imprezą w sezonie 2012 z cyklu Grand Prix. Zawody odbyły się 9 czerwca 2012 na stadionie Parken w Kopenhadze. Zwycięzcą został Jason Crump, pokonując w finale Fredrika Lindgrena, Grega Hancocka i Chrisa Harrisa.

Lista startowe 

Komisja Speedway Grand Prix nominowała Michaela J. Jensena jako zawodnika z dziką kartą. Rezerwowymi zawodnikami zostali Peter Kildemand i Mikkel B. Jensen.

Wyniki

Bieg po biegu 
 Holder, Andersen, Bjerre, Jensen (Kildemand - t, Hampel u/-)
 Hancock, Lindgren, Sajfutdinow, Gollob
 Ljung, Crump, Harris, B. Pedersen
 N. Pedersen, Lindbaeck, Jepsen Jensen, Jonsson (d)
 N. Pedersen, Holder, Lindgren, Crump
 Gollob, Jepsen Jensen, Ljung, Andersen
 Harris, Hancock, Bjerre, Lindbaeck
 Sajfutdinow, Jonsson, B. Pedersen, Kildemand
 Jonsson, Harris, Holder, Gollob
 B. Pedersen, Andersen, Lindgren, Lindbaeck
 Sajfutdinow, Bjerre, Crump, Jepsen Jensen
 Jensen, Hancock, Ljung, N. Pedersen
 Hancock, B. Pedersen, Jepsen Jensen, Holder (w)
 Sajfutdinow, Harris, N. Pedersen, Andersen
 Lindgren, Jonsson, Ljung, Bjerre (d)
 Crump, Kildemand, Lindbaeck, Gollob
 Holder, Ljung, Sajfutdinow, Lindbaeck
 Crump, Hancock, Jonsson, Andersen
 B. Pedersen, N. Pedersen, Bjerre, Gollob
 Jepsen Jensen, Lindgren, Jensen, Harris
 Półfinały:
 Hancock, Lindgren, N. Pedersen (w), Holder (w)
 Crump, Harris, B. Pedersen, Sajfutdinow (w)
 Finał:
 Crump, Lindgren, Hancock, Harris

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Bibliografia 
 SportoweFakty.pl

Dania
2012
2012 w Danii
Sport w Kopenhadze